«Фанат» () — американский триллер, снятый Тони Скоттом в 1996 году. В ролях Роберт Де Ниро и Уэсли Снайпс. Фильм основан на одноимённом романе Питера Абрахамса.

Фанат — это психологический триллер, рассказывающий о бейсбольном фанате — Джиле Ренарде (Де Ниро), который прогрессирует в своём безумии.

Сюжет 
Джил Рейнард является фанатом бейсбольной команды «Сан-Франциско Джайентс» и её нового игрока, — Бобби Рейберна. Жизнь фаната наполнена эмоциями и любовью к спорту, но он обеспокоен состоянием своего кумира. Между тем в новой команде у Бобби возникает соперник, Примо, и фанат решает вмешаться в чужую жизнь.

В ролях 
 Роберт Де Ниро — Джил Рейнард 
 Уэсли Снайпс — Бобби Рейберн
 Эллен Баркин — Джевел Штерн
 Бенисио дель Торо — Хуан Примо
 Джон Легуизамо — Мэнни
 Патти д’Арбанвиль — Эллен Ренард
 Крис Малки — Тим
 Брендон Хаммонд — Шон Рейберн
 Курт Фуллер — Берни
 Чарльз Хэллахан — Куп
 Дэн Батлер — Гаррити
 Майкл Байрн — репортёр
 Дон Синклер Дэвис — Стук, тренер
 Ричард Рил — коммерсант
 Джек Блэк — телевизионный техник
 Фрэнк Медрано — Леон, распорядитель в баре
 Аарон Невиль — певица перед матчем
 Шант Мур — певица, восхваляющая Примо

Сборы 
 $18 626 419 (в США);
 Первый уик-энд (США): $6 271 406 (33,7 % от сборов)
 Макс. количество кинотеатров: 2016 (по данным boxofficemojo.com)

Номинации

Премия MTV 1997 год 
 Номинации (1)
 «Лучший злодей» (Роберт Де Ниро)

Ссылки 
  
 «Фанат» на Yahoo! Movies

Фильмы-драмы США
Экранизации романов США
Фильмы о бейсболе
Фильмы-триллеры США
Фильмы США 1996 года
Фильмы о сталкинге